Selenfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Selen und Fluor:

Selen(I)-fluorid, Se2F2
Selen(II)-fluorid, SeF2
Selen(IV)-fluorid, SeF4
Selen(VI)-fluorid, SeF6